

Cinema 
 The Last Walz – titolo originale del film statunitense del 1978 diretto da Martin Scorsese L'ultimo valzer.

Musica 
 The Last Waltz (Der Letzte Walzer Mit Dir) – singolo del musicista tedesco James Last del 1967.
 The Last Waltz – album del gruppo statunitense The Band del 1978.

Pagine correlate 
 Der letzte Walzer
 L'ultimo valzer